Heracleum latifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Emmanuel Gilibert. Heracleum latifolium ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
latifolium